Saint-Martial (Ardèche)
Saint-Martial (Cantal)
Saint-Martial (Charente)
Saint-Martial (Charente-Maritime)
Saint-Martial (Gard)
Saint-Martial (Gironde)
ook:
Saint-Martial-d'Albarède,  Dordogne 
Saint-Martial-d'Artenset,  Dordogne 
Saint-Martial-de-Gimel,  Corrèze
Saint-Martial-de-Mirambeau,  Charente-Maritime
Saint-Martial-de-Nabirat,  Dordogne 
Saint-Martial-de-Valette,  Dordogne 
Saint-Martial-de-Vitaterne,  Charente-Maritime
Saint-Martial-Entraygues,  Corrèze 
Saint-Martial-le-Mont,  Creuse 
Saint-Martial-le-Vieux,  Creuse 
Saint-Martial-sur-Isop, Haute-Vienne
Saint-Martial-sur-Né,  Charente-Maritime
Saint-Martial-Viveyrol,  Dordogne